Vidart puede hacer referencia a:

Personas 
 Abraham Vidart, político y comerciante argentino.
 Daniel Vidart (1920-2019),  antropólogo, escritor, y ensayista uruguayo.
 Eliseo Vidart Villanueva (1921-2009), político argentino.
 Luis Vidart Schuch (1833-1897), militar, escritor, cervantista e historiador de la filosofía española.